Charles Augustus Young, američki profesor i astronom
Charles Edward Young, (Charles E., Chuck Young), američki profesor, predsjednik Sveučilišta Floride, kancelar emeritus UCLA-e
Thaddeus Charles Young, američki košarkaš
Charles Young, lik iz filma Predsjedničke laži

Vidi 
Charlie Young